Kühle ist der Familienname folgender Personen:

 Emil Kühle (1878–1965), deutscher Journalist, Redakteur und Heimatforscher
 Friedrich Kühle (1791–1853), preußischer Generalmajor
 Harald Kühle (* 1957), deutscher Politiker (SPD), Bürgermeister von Northeim
 Heinz Kühle (1909–1965), deutscher Maler und Grafiker
 Pauline Kühle (1898–1972), niedersächsische Politikerin (CDU)
 Richard Kühle (1894–nach 1920), deutscher Schriftsteller und Drehbuchautor
 Walter Kühle (1888–1972), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wolfgang Kühle (1920–2002), hessischer Politiker (CDU)

Siehe auch
 Kühl